En Pologne, Bielice peut désigner : 

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Bielice, village du powiat de Kłodzko

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Bielice, village du powiat de Mogilno

dans la voïvodie de Łódź
 Bielice, village du powiat de Kutno
 Bielice, village du powiat de Łęczyca

dans la voïvodie de Lubusz
 Bielice, village du powiat de Nowa Sól
 Bielice, village du powiat de Sulęcin

dans la voïvodie de Mazovie
 Bielice, village du powiat de Płock
 Bielice, village du powiat de Sochaczew

dans la voïvodie d'Opole
 Bielice, village du powiat de Namysłów
 Bielice, village du powiat de Nysa

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Bielice, une gmina du powiat de Pyrzyce
 Bielice, village du powiat de Drawsko
 Bielice, village du powiat de Goleniów
 Bielice, village du powiat de Pyrzyce

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Bielice, village du powiat de Nowe Miasto